2 miejscowości w Polsce:

 Niedarzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo
 Niedarzyn – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki